Por Dayton pode estar à procura de:
 Dayton (Alabama)
 Dayton (Idaho)
 Dayton (Indiana)
 Dayton (Iowa)
 Dayton (Kentucky)
 Dayton (Minnesota)
 Dayton (Montana)
 Dayton (Nevada)
 Dayton (Nova Jérsei)
 Dayton (Ohio)
 Dayton (Oregon)
 Dayton (Pensilvânia)
 Dayton (Tennessee)
 Dayton (Texas)
 Dayton (Virgínia)
 Dayton (Washington)
 Dayton (Wyoming)

Ver também 
 Dayton Lakes
 Acordo de Dayton
 Daytona

Desambiguações de topônimos